Fram – statek
 Fram – postać ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia
 Fram – jeden z dystryktów departamentu Itapúa w Paragwaju
 Fram – osada w gminie Rače-Fram w Słowenii

Zobacz też 
 Fram – klub sportowy
 FRAM – typ pamięci
 FRAM – program modernizacyjny Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych